Натуральне число 2051
 2051 рік до нашої ери
 2051 рік нашої ери